Серьёзный (невозмутимый) человек является стандартным персонажем в комедийном спектакле, особенно в комическом дуэте, скетче или фарсе. Когда партнёр по комедии ведет себя эксцентрично, от «серьёзного человека» ожидается сохранение самообладания. Непосредственный вклад в комедию, вносимый серьёзным человеком, обычно проявляется в форме невозмутимости. «Серьёзный человек», не игравший прямой комедийной роли, исторически был известен как статист. Как правило, от «серьёзного человека» ожидается подбрасывание реплик партнёру, на которые тот реагирует, вызывая смех публики. При этом «серьёзный человек» не ищет для себя одобрения или сочувствия зрителей. Если «серьёзный человек» непреднамеренно выходит из себя и начинает смеяться, принято говорить о «».

История 

В водевилях эффектные исполнители в этом амплуа встречались гораздо реже комиков. Имя «серьёзного человека» на афишах и в анонсах обычно указывалось первым, и он обычно получал 60 % прибыли. Это помогало ему избавиться от чувства обиды за то, что не он вызывает смех и одобрение публики, и помогало удерживать такого исполнителя в команде. Эббот и Костелло, один из самых популярных комедийных дуэтов Америки 1940-х и 1950-х годов на радио, в кино и на телевидении, начинали как артисты ночных клубов, когда неуклюжему Лу Костелло противостоял Бад Эбботт с невозмутимым лицом; Эбботт, что необычно, позволил Костелло получать больший гонорар, чтобы тот оставался в команде.

Женщины 
Женщины также могут выполнять в амплуа «серьёзного человека». Примеры заслуживающих внимания: Маргарет Дюмон, часто появлявшаяся в фильмах братьев Маркс в их фильмах, Бернардин Флинн в паре с Артом ван Харви в радиопрограмме «Вик и Сэйд», Мэриан Джордан со своим мужем Джимом в таких радиошоу как «Смакаут» и «Фиббер МакГи и Молли», а также Пэм Доубер, которая выступала с Робином Уильямсом в телесериале Морк и Минди.

Популярная культура 
Эта роль до сих пор встречается в ситкомах и японских комедийных аниме, где «серьёзный человек» известен как цуккоми. Известные персонажи ситкомов, иллюстрирующие эту роль: Джим Халперт из «Офиса», Бен Уайатт из «Парки и зоны отдыха» и Джерри Сайнфелда из «Сайнфелда».

Некоторые известные персонажи цуккоми: Симпати Симура и Тосиро Хидзиката из Gintama, Химэко из Sket Dance, Сайки Кусуо из The Disasterous Life of Saiki K., Юко из Nichijou и Тадакуни из Danshi Koukousei no Nichijou.

См. также 
 Мандзай

Примечания 

Типы персонажей